Сва́товский район () — административная единица в Луганской области Украины.

Административный центр — город Сватово.

География 
Район граничит на востоке – с Старобельским, на юге – с Северодонецким, районами Луганской области. на западе – с Купянским районом Харьковской области. 

Район служит воротами Донбасса, так как именно тут пересекаются важные транспортные и железнодорожные пути, ведущие в Донбасс и Луганщину.

По территории района протекают реки: Красная, Хорина, Кобылка, Дуванка, Жеребец.Боровая.

Расстояние от административного центра до Луганска — 157 км.

Площадь района 5329,1 км². В старых границах до 2020 года — 1765 км², что составляло 6,6 % территории области.

История 
Район был образован в 1923 году в УССР. 23 сентября 1959 года к Сватовскому району была присоединена часть территории упразднённого Мостковского района.

17 июля 2020 года в результате административно-территориальной реформы Украины район был укрупнён, в его состав вошли территории:
 Сватовского района,
 Белокуракинского района,
 Троицкого района,
 частично Кременского района (его северо-запада).

Население 
Численность населения района в укрупнённых границах — 80,9 тыс. человек.

Численность населения района в границах до 17 июля 2020 года по состоянию на 1 января 2020 года — 33 302 человека, из них городского населения — 18 655 человек, сельского — 14 647 человек.

Административное устройство 
Район в укрупнённых границах с 17 июля 2020 года делится на 7 территориальных общин (громад), в том числе 1 городскую, 5 поселковых и 1 сельскую общину (в скобках — их административные центры):
Городские:
 Сватовская городская община (город Сватово);
Поселковые:
 Белокуракинская поселковая община (пгт Белокуракино),
 Краснореченская поселковая община (пгт Краснореченское),
 Лозно-Александровская поселковая община (пгт Лозно-Александровка),
 Нижнедуванская поселковая община (пгт Нижняя Дуванка),
 Троицкая поселковая община (пгт Троицкое);
Сельские:
 Коломыйчихская сельская община (село Коломыйчиха).

История деления района 
Количество местных советов (в старых границах района до 2020 года):
 городских — 1
 поселковых — 1
 сельских — 17

Количество населённых пунктов (в старых границах района до 2020 года):
 города — 1
 пгт — 1 - Нижняя Дуванка
 сёл — 54
 посёлков (сельского типа) — 4

Экономика 
Город Сватово — крупный центр пищевой промышленности.

Транспорт 
 Автотрасса «Купянск-Северодонецк-Луганск»
 Автотрасса «Купянск-Миллерово»

Примечания 

Районы Луганской Народной Республики

Районы Луганской области